Kohlert ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Kohlert (* 1939), deutscher Kameramann und Dokumentarfilmregisseur.
 Yvonne Kohlert (1969–2009), deutsche Bauingenieurin und Bauleiterin